Autonomia Llibertat Democràcia, partit polític de la Vall d'Aosta
 Arakan League for Democracy, partit polític d'Arakan, a Birmània
 Antón Losada Diéguez, escriptor gallec
 ALD Automotive (de l'acrònim AutoLeasing D), empresa de lísing d'automòbils filial de Société Générale
 Atles del ladí dolomític, atles lingüístic del ladí de les Dolomites
 Dia d'Ada Lovelace (del seu nom en anglès Ada Lovelace Day), jornada internacional dedicada a les dones i les STEM
 Àrea de llançament Diamant, zona d'enlairament dels coets Diamant al Port Espacial Europeu de Kourou, a la Guaiana Francesa
 Hepatopatia alcohòlica (del seu nom en anglès Alcoholic Liver Disease), trastorn del fetge degut a l'alcoholisme
 Adrenoleucodistròfia, leucodistròfia vinculada al cromosoma X
 Aldolasa, enzim que participa a la glicòlisi
 Deposició de capes atòmica (del seu nom en anglès Atomic Layer Deposition), mètode d'obtenció de làmines molt primes usat en la fabricació de circuits integrats
 ALD també és l'indicador OACI d'Air Leisure, aerolínia xàrter històrica d'Egipte
 Ald també és l'abreviatura d'alderman, membre d'una assemblea municipal d'Anglaterra
 Ald també és l'abreviatura de l'al·luaudita, mineral de la classe dels fosfats
 ald també és el codi ISO 639-3 de l'alladian, llengua kwa parlada pels aladjans de Costa d'Ivori